Es gibt mehrere Museen mit der Bezeichnung Museum der 50er Jahre:

Das Museum der 50er Jahre (Bremerhaven)
Das Museum der 50er Jahre (Büdingen)